Kölner Modell steht für:

 Kölner Modell, Adoptions-Programm der Bayer AG zur Abgabe ehemaliger Versuchstiere an Privatpersonen
 Kölner Modell, Bauherrenmodell, siehe Bauherrenmodell #Arten
 Kölner Modell, Ausbildungsgang, siehe Institut für Versicherungswesen #Kölner Modell